Kozina heißen 

geographische Objekte:
 Kozina (Hrpelje-Kozina), Ort der Gemeinde Hrpelje-Kozina in der Region Primorska, Slowenien
 Kozina (Fichtelgebirge) ist ein Berg im tschechischen Teil des Fichtelgebirges
 Kozina, Kozí hřbety, dt.: Ziegenrücken, ist ein Gebirgsrücken auf dem östlichen Böhmischen Kamm des Riesengebirges in Tschechien

Personen:
 Bruno Kozina (* 1992), kroatischer Handballspieler
 Filip Kozina (* 2002), kroatischer Leichtathlet
 Krešimir Kozina (* 1990), kroatischer Handballspieler
 Marjan Kozina (1907–1966), slowenischer Komponist